All England Open Badminton Championships 2021 er en badmintonturnering, der bliver spillet i Barclaycard Arena i Birmingham, Storbritannien i perioden . - . marts 2021. Det var den 111. udgave af All England-mesterskaberne.

Præmier 

Den samlede præmiesum for All England Open 2021 androg $ ?, hvilket var en stigning på $ ? i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Damesingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Mixed double 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Kilder 
 All England Open Badminton Championships

Noter 

Open 2021
Badminton i 2021